De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2006 werden op 10, 11 en 12 maart 2006 gereden op de ijsbaan Gunda Niemann-Stirnemann Halle te Erfurt (Duitsland).

De Zuid-Koreaanse Kim Yu-rim en de Noor Håvard Bøkko werden junioren wereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

1500 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens

Ploegenachtervolging

Meisjes

Jongens 

 2006
Langebaanschaatsen in 2006
Schaatsen in Duitsland
Sport in Erfurt
Schaatsen
Sportevenement in Thüringen